Боми:
 Боми (Bomi) — одно из 15 графств Либерии
 Боми — вариант названия города Тубманбург (Tubmanburg), центра графства Боми в Либерии
 Боми (кит. Bōmì Xiàn) — вариант названия уезда Бово в округе Ньингчи, что на юго-востоке Тибета (Китай)

См. также 
 Боми-Хилс (Bomi Hills) — горнопромышленный посёлок в Либерии, в графстве Монтсеррадо